В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Мак-Дауэлл ():

 Мак-Дауэлл — округ в штате Западная Виргиния
 Мак-Дауэлл — округ в штате Северная Каролина